M-DISC (сокр. от ) — оптический диск однократной записи с увеличенным сроком хранения, выпускаемый как в формате DVD, так и в формате Blu-ray.

История 
Технология производства оптических дисков M-DISC разработана компанией Millenniata, Inc. Эта компания была основана 13 мая 2010 года в городе Американ-Форк профессорами Университета Бригама Янга Барри Лантом () и . В то время CEO компании Millenniata был Генри О’Коннел (), а главным инженером — Даг Хансен ().

Описание 

M-DISC был специально разработан для долгосрочного хранения неизменных данных. Разработчик и производитель этих дисков, компания Millenniata, Inc. заявляет, что данные, записанные на такой диск, могут сохраниться на нём в течение 1000 лет. Точный состав рабочего слоя М-Диска является коммерческой тайной, но в патенте на эту технологию указано, что рабочий слой состоит из стеклоуглерода (), существенно устойчивого к окислению, с температурой плавления от 200 до 

Испытания М-Диска, проведённые Министерством обороны США, показали, что этот диск более стойкий, чем обычные DVD-диски. Испытания проводились в климатической камере с температурой  относительной влажностью воздуха  и при освещении светом полного спектра (эти условия предусмотрены стандартом ECMA-379).

Тем не менее Национальная лаборатория метрологии и тестирования Франции показала, что при температуре 90 °C и влажности в 85 % диск DVD+R с неорганическим слоем записи, такой как M-DISC, показывает не большую стойкость, чем обычный DVD±R.

В обычных DVD-R и BD-R рабочий слой состоит из органического красителя, а также имеется отдельный отражающий слой (технология записи LTH (Low To High)). В некоторых BD-R и BD-R/DL используется технология записи HTL и неорганическое вещество в рабочем слое, и так же отдельный отражающий слой.

В отличие от них, в M-DISC отражающего слоя нет, и он не требуется. Как и в BD-R, при записи луч лазера необратимо прожигает материал рабочего слоя, потому возможна только однократная запись. Отражающий слой других оптических дисков довольно легко механически повреждается, что приводит к сбоям и ошибкам при чтении, а при больших повреждениях — и к потере данных. M-DISC, не имеющий отражающего слоя, оказывается более устойчивым к воздействиям и потому более долговечным.

Для записи на M-DISC нужен специальный привод с поддержкой этой функции, но чтение записанных дисков возможно и на обычном DVD- или BD-приводе. Возможные ёмкости дисков — такие же, как у других оптических дисков:  (DVD-R),  (BD-R),  (двуслойный BD-R) или  (BD-XL).

M-DISC имеет одну рабочую сторону. Из-за полупрозрачности этого диска, на первых выпущенных моделях было трудно на глаз отличить рабочую сторону от тыловой, чтобы правильно вставить диск в привод, и приходилось специально окрашивать стороны диска в разные цвета, чтобы они выглядели, как на обычных DVD или Blu-ray дисках.

Приводы, поддерживающие запись на M-DISC, выпускаются компаниями LG Electronics, ASUS и Lite-On. Компания Ritek производит BD-R М-диски, которые продаёт под торговыми марками Imation, Ritek и M-DISC. Компания Verbatim выпускает их под собственным брендом «Verbatim M-Disc».

См. также 
 Eternal 5D

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт: mdisc.com

Оптические диски
DVD